Ein Bimetallschalter kann sein
 ein Temperaturschalter
 eine Temperatursicherung oder Thermosicherung
ein Bimetallrelais
ein Bestandteil eines Starters, siehe Leuchtstofflampe

Siehe auch: Motorschutzschalter, Bimetall